A spanyol férfi kosárlabda-válogatott Spanyolország nemzeti férfi kosárlabda-válogatottja, melyet a Spanyol Kosárlabda Szövetség (spanyolul: Federación Española de Baloncesto) irányít.

Utolsó nagy címüket 2019-ben szerezték. A világbajnokságokon két, a kontinenstornán három alkalommal végeztek az első helyen, míg az Olimpián háromszor lettek ezüstérmesek.

Történelem

Olimpia
Spanyolország válogatottja az 1936-os olimpiára kvalifikálta magát először, és esélyesként is indult volna, lévén az egy évvel korábban rendezett Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett. A polgárháború kitörése miatt négy nappal a torna kezdete előtt visszalépett a tornától a csapat. A 2006-os világbajnoki cím megszerzése előtt a spanyolok legnagyobb sikere az 1984-es Los Angeles-i olimpián szerzett ezüstérem volt, ahol a többek közt a fiatal Michael Jordannel felálló amerikaiak ellen maradtak alul a döntőben. 2008-ban megismétlődött a döntő, ezúttal Kobe Bryant vezette az amerikaiakat,akik ezúttal is jobbnak bizonyultak. Négy évvel később Londonban az amerikaiak 107-100-ra diadalmaskodtak a döntőben, így a spanyol válogatott egymást követő harmadik alkalommal végzett a második helyen az olimpián.

Világbajnokság

A világbajnokságok történetének kezdetén a spanyol válogatott azért küzdött, hogy kijusson a tornára, ez 1950 és 1970 között mindössze egy alkalommal sikerült. 1974-től Spanyolország rendszeres résztvevőjévé vált a tornának.

A 2006-os tornán a Pau Gasol vezette spanyol csapat története legnagyobb sikerét elérve világbajnoki címet szerzett, 2006. szeptember 3-án a görögöket legyőzve a döntőben. A Japánban rendezett torna fináléjában, a Szaitamai Szuper Arénában 70-47 lett a végeredmény. Pau Gasol lett a világbajnokság legjobb játékosa és Jorge Garbajosa is bekerült az álomcsapatba. Nem sokkal ezt követően a csapat átvehette az Asztúria hercegnője díjat a sport kategóriában.

Európa-bajnokság
A spanyol válogatott története első hivatalos mérkőzését az 1935-ös Európa-bajnokság selejtezőiben vívta és nyerte meg 33-12-re Portugália ellen. A kontinenstornán végül ezüstérmet szerzett, ezzel kvalifikálta magát a következő évi olimpiára. Első Európa-bajnoki címét 2009-ben nyerte a válogatott, majd ezt még kétszer, 2011-ben és 2015-ben megismételte.

Mediterrán játékok
A spanyol válogatott rendszeres résztvevője a Mediterrán játékoknak, ahol 2017 nyaráig három aranyérmet, négy ezüstöt és egy bronzot nyert.

Negatív sajtóvisszhang a 2008-as pekingi olimpia előtt
2008 augusztusában, a pekingi olimpia versenyeinek megkezdése előtt a válogatott tagjait lefényképezték egy csapatfotó alkalmából. Ezen a képen több játékos szemét résnyire húzta, a média pedig "rasszista" és "érzéketlen" jelzőkkel illette a gesztust. A kép egy reklámkampány céljából készült, egy spanyol sport napilapban jelent meg.

Érmek

Olimpia
: 1984, 2008, 2012
: 2016

Világbajnokság
: 2006, 2019
Európa-bajnokság
: 2009, 2011, 2015
: 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007
: 1991, 2001, 2013, 2017

Mediterrán játékok
: 1955, 1997, 2001
: 1951, 1959, 1963, 1987
: 2005

Eredményesség a különböző tornákon

Olimpia

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Rekordok
Forrás:

Válogatott szereplés

Pontok

Játékos
Legtöbb pont egy mérkőzésen: Jordi Villacampa: 48 pont Venezuela ellen az 1990-es világbajnokságon.
Legtöbb olimpiai részvétel (5):
Juan Carlos Navarro
Leghosszabb ideig a válogatott tagja: Epi: 15 év, 3 hónap és 19 nap.
Legtöbb érem a válogatottal: (8):
Pau Gasol
Felipe Reyes
Juan Carlos Navarro

Edző
Legtöbb mérkőzés a válogatott élén: Antonio Díaz-Miguel: 423 mérkőzés 27 év alatt.
Legtöbb érmet szerezte a válogatott élén: (5): Antonio Díaz-Miguel

Jegyzetek

Külső hivatkozások

Hivatalos honlap
A spanyol szövetség honlapja
A FIBA honlapján
Az EuroBasket.com oldalon

Kosárlabda-válogatottak
Spanyolország sportélete
Spanyol kosárlabdacsapatok